Příjmení Fanderlík (či Fanderlik) má více nositelů:

 Josef Fanderlík (1839 – 1895), český politik, poslanec Moravského zemského sněmu a Říšské rady
 Velen Fanderlik (1907 – 1985), advokát, zakladatel brněnského skautingu

Česká příjmení